Тюзю́н () — турецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1962) — турецкий футболист.
  (род. 1982) — турецкий спортивный стрелок.
  (род. 1939) — турецкий футболист.
  (род. 1971) турецкая певица, участница конкурсов «Евровидения».
 Тюзюн, Ферит (1929—1977) — турецкий композитор, пианист, дирижёр и педагог.